Rendufe (Amares), is een plaats in de Portugese gemeente Amares
 Rendufe (Guimarães), is een plaats in de Portugese gemeente Guimarães
 Rendufe (Ponte de Lima), is een plaats in de Portugese gemeente Ponte de Lima